Соревнования по метанию диска у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме прошли 7 и 9 июля 2016 года на площади Museumplein (квалификация) и Олимпийском стадионе (финал).

Действующим чемпионом Европы в метании диска являлся Роберт Хартинг из Германии, пропускавший эти соревнования из-за травмы.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 64,00 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в двух квалификационных группах 7 июля 2016 года. В сектор вышли 30 участников.

Финал 
Основные соревнования в метании диска у мужчин прошли 9 июля 2016 года. Действующий чемпион мира и лидер сезона Пётр Малаховский во второй раз в карьере стал сильнейшим в Европе (в первый раз — в 2010 году). Эстонец Герд Кантер завоевал четвёртую награду континентальных первенств в карьере и повторил по этому показателю рекорд восточногерманского метателя Лотара Мильде.

Примечания

Ссылки 
 

метание
Метание диска на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике